

Sciences et techniques 
 En biologie :
 la différenciation cellulaire est l'ensemble des processus qui aboutissent à la formation de cellules spécialisées à partir d'un matériel génétique commun ; notamment :
 la différenciation des lymphocytes T est le phénomène par lequel un lymphocyte T naïf, ayant une spécificité donnée pour un antigène, acquiert également des capacités effectrices particulières,
 un marqueur de différenciation est une protéine spécifiquement exprimée par une cellule au cours de son processus de différenciation cellulaire ;
 la différenciation sexuelle des mammifères est le développement de gonades différentes et de caractères sexuels secondaires chez les mammifères des deux sexes ;
 les clusters de différenciation sont des antigènes exprimés par les populations cellulaires du système immunitaire ; ils déterminent le type cellulaire et éventuellement leur fonction.
 En écologie, la différenciation de niche est le processus par lequel une sélection naturelle conduit des espèces concurrentes à utiliser des ressources ou des niches différentes.
 En pétrologie et géochimie, une différenciation est la référence à tout type de processus physico-chimique par lequel un matériau, une unité géologique, un corps... voient leurs compositions chimiques évoluer, du fait d'un comportement différent entre les différents éléments chimiques, les différents minéraux, les différents fractions rocheuses, etc. Le résultat en est l'accroissement de l'hétérogénéité chimique. Elle s'oppose aux processus d'homogénisation, que ce soit par mélange mécanique, diffusion
 Notamment, la différenciation magmatique conduit, à partir d'un même magma, aux différentes roches d'une série magmatique.
 En planétologie, la différenciation planétaire est le processus par lequel l'intérieur des planètes s'organise plus ou moins rapidement par la séparation de divers matériaux s'arrangeant en densité croissante depuis sa limite externe jusqu'à son centre.

Sciences humaines et sociales 
 En linguistique, la différenciation est le processus par lequel deux variétés linguistiques apparentées divergent l'une de l'autre.
 En psychologie analytique ou jungienne, la différenciation est le processus psychique qui procède par découplage de polarisation d'un matériau psychique initialement homogène en deux éléments psychiques autonomes et opposés (comme : l'idée de Bien et l'idée de Mal, l'Amour et la Haine, l'Ombre, l'Anima et animus). C'est aussi et surtout pour Jung le vecteur de l'évolution spirituelle et de l'homme et de la société, la finalité de toute civilisation et de tout esprit critique.
 En sociologie, la différenciation sociale est le processus par lequel des groupes sociaux opèrent des distinctions entre eux.

Culture et société 
 En économie, la différenciation est l'existence entre deux biens proches de différences (objectives ou subjectives), qui font que les consommateurs ne considèrent pas ces deux biens comme identiques.
 En marketing :
 la différenciation compétitive est le fait de proposer des offres différentes de celles de ses concurrents ;
 la différenciation retardée est un mode d'organisation de la production.
 En pédagogie, la différenciation est une méthode qui consiste à réguler les apprentissages d’un élève ou d’un groupe d’élèves, à l’aide de méthodes adaptées.